Santuario della Santissima Trinità a Casnigo (Bergamo)
 Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra (Roma)